Olivier Raynaud issu d'une famille de journalistes dessinateurs de presse, Olivier Raynaud, fils de Claude Raynaud et neveu de Jacques Faizant, publie son premier dessin à l'âge de 7 ans dans le magazine Pilote.

Biographie 

Il crée alors de nombreux logos, met au point des chartes graphiques, conçoit des maquettes de magazines et réalise des affiches ou des couvertures de livres ou de magazines : Accor, Mercedes-Benz, IBM, Tag Heuer, Press Club de France, Sanofi, Compaq, InterContinental Hotels & Resorts, Neway, Festival de Cannes, Brittany Ferries, Coteba Management, Centre Georges Pompidou, Ministère de la Culture, Ministère de la Culture et de la Francophonie…  

En 1999, il est nommé Expert Judiciaire près la Cour d'Appel de Paris, dans la classe Propriété Littéraire et Artistique, comme spécialiste du dessin de presse et d’humour.

Publications 
 Le syndrome du dérisoire (recueil de dessins) pour la galerie Varine-Gincourt, Tirage limité à 1000 exemplaires numérotés et signés

 Jacques Faizant, Dessinateur de légendes , coauteur avec Pierre Pellissier, Editions Jean-Claude Lattès

 Jacques Faizant Collection Omnibus, Editions Denoël (Couverture)

 Paul Guimard Collection Omnibus, Editions Denoël (Couverture)

 L'Elysée clés en main de Jacques Mailhot, Editions Michel Lafon (Couverture)

 La Korrig, 20 ans d'école de croisière, Editions Arthaud (Couverture et illustrations)

Lien externe 
  Site d'Olivier Raynaud

 
Caricaturiste français 
Dessinateur français 
Dessinateur de presse
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)